В игре Dungeons & Dragons - мировоззрение
 В ЭВМ выравнивание данных — способ размещения данных в памяти особым образом для ускорения доступа.